La X edizione del campionato europeo di scherma si è svolta nel 1997 a Danzica, in Polonia.

Risultati

Uomini

Donne

Medagliere

 1997
Competizioni sportive a Danzica
Scherma nel 1997